Vienna Open – torneo di tennis del circuito ATP
 Vienna Open – torneo di tennis del circuito Grand Prix
 Vienna Open – torneo di snooker